Sirija, država u jugozapadnoj Aziji, na Bliskom Istoku.
 Sirija (rimska provincija)

 

Vidi i :
Syria, Virginia, grad u SAD-u